Dovedale bezeichnet
 ein Tal im Peak District in Derbyshire, England, siehe Dovedale (England)
 einen Ort in Neuseeland, siehe Dovedale (Neuseeland)